Беон может означать:

География 
Бео́н () — название нескольких коммун во Франции:
 Беон — в департаменте Эн;
 Беон — в департаменте Йонна;
 Аст-Беон — в департаменте Атлантические Пиренеи

Имя 
  — фараон XV династии Древнего Египта.